A csodálatos Adrenalini fivérek vagy A fantasztikus Adrenalini fivérek (eredeti cím: The Amazing Adrenalini Brothers) egy 2006 és 2007. között vetített brit-kanadai animációs sorozat. A sorozat alkotói Dan Chambers, Mark Huckerby és Nick Ostler, az epizódok rendezője szintén Chambers volt. A történet 3 vakmerő akrobatatestvérről szólt, akiket az alkotók szinkronizáltak, de mellettük hallható volt többek közt Manny Lipman is.

A sorozatot az Egyesült Királyságban a Cartoon Network adta le 2006. márciusa és 2007. között, Kanadában a YTV mutatta be 2007. május 7-én. Magyarországon szintén a Cartoon Network kezdte adni 2007. szeptember 8-tól.

Cselekménye 
A sorozat a 3 különös nyelven beszélő akrobatatestvér, Xan, Adi és Enk kalandjait követi nyomon. A 3 testvérpár folyamatosan vakmerő tettekre vágyik, folyamatosan veszélyes és extrém trükkökkel próbálkoznak, mely során sokk kalandba keverednek.

Epizódok

Források 

 
 

Brit rajzfilmsorozatok
Kanadai rajzfilmsorozatok
2006-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
2006-ban bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2007-ben befejezett brit televíziós sorozatok
2007-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok